NWSA — аббревиатура, которая может обозначать:
 Национальная ассоциация женских исследований (National Women’s Studies Association).
 Национальная женская суфражистская ассоциация (National Woman Suffrage Association).